Miejscowości w Polsce
 Bałdowo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Wielgie
 Bałdowo –  wieś w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim, w gminie Tczew